

Zusammensetzung nach Fraktionen

Zusammensetzung nach Bezirken

Präsidium 
 Präsident der Länderkammer August Bach (CDU)
 VizepräsidentenAlbert Rödiger (DBD)August Frölich (SED)Max Suhrbier (LDPD)Hans Luthardt (NDPD)
 Beisitzer im PräsidiumEdith Stasch (DFD)Albert Enke (FDGB)

Abgeordnete

Literatur 
 Christian Thiem: Die Länderkammer der Deutschen Demokratischen Republik (1949–1958). Duncker&Humblot, 2011, ISBN 978-3-428-13599-8
 Peter Joachim Lapp: Die Volkskammer der DDR. Opladen.1975

!Landerkammer #03
Mitglieder der Landerkammer der DDR (3. Wahlperiode)